En Pologne, Gałki peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Gałki, village du powiat de Sokołów
 Gałki, village du powiat de Węgrów 
 Gałki, village de la gmina de Gielniów 
 Gałki, village de la gmina de Rusinów 

dans la voïvodie de Łódź
 Gałki, village.